Francesco d'Altobianco Alberti (1401-1479) – banchiere e poeta fiorentino
 Francesco Alberti detto Fiumana – pittore del XVI secolo
 Francesco Alberti di Villanova (1737-1801) – lessicografo
 Francesco Alberti (1882-1939) – sacerdote, scrittore e giornalista svizzero
 Francesco Alberti (n. 1924) – calciatore italiano
 Francesco Alberti (n. 1982) – hockeista su ghiaccio italiano